Kiki Bertens era la campionessa in carica, nell'ultima edizione disputata nel 2019, ma è stata sconfitta al secondo turno da Veronika Kudermetova.

In finale Aryna Sabalenka ha sconfitto Ashleigh Barty con il punteggio di 6-0, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

  Ashleigh Barty (finale)
  Naomi Ōsaka (secondo turno)
  Simona Halep (terzo turno)
  Elina Svitolina (primo turno)
  Aryna Sabalenka (campionessa)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Kiki Bertens (secondo turno)
  Belinda Bencic (quarti di finale)

  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza (ritirata)
  Jennifer Brady (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka (secondo turno, ritirata)
  Elise Mertens (quarti di finale, ritirata)
  Iga Świątek (terzo turno)
  Johanna Konta (secondo turno)
  Maria Sakkarī (terzo turno)

Wildcard 

  Paula Badosa Gibert (semifinale)
  Sorana Cîrstea (primo turno)
  Victoria Jiménez Kasintseva (primo turno)

  Sara Sorribes Tormo (primo turno) 
  Venus Williams (primo turno)

Qualificate 

  Anastasija Sevastova (terzo turno)
  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Laura Siegemund (secondo turno)
  Ajla Tomljanović (primo turno)
  Misaki Doi (primo turno)
  Tamara Zidanšek (secondo turno)

  Kateryna Kozlova (primo turno) 
  Ana Bogdan (primo turno) 
  Vera Zvonarëva (primo turno) 
  Irina-Camelia Begu (primo turno) 
  Bernarda Pera (secondo turno) 
  Nina Stojanović (primo turno)

Lucky loser 

  Polona Hercog (primo turno)
  Hsieh Su-wei (primo turno)

  Danka Kovinić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2021